WSW steht für:
 Weißruthenisches Selbsthilfewerk
 Werkstoffwissenschaften, siehe Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
 West-Südwest, siehe Himmelsrichtung#Systematik der Benennung
 Wiener Schwachstromwerke (Siemens Wien)
 Wintersonnenwende
 WSW, siehe Kongruenzsatz#Beweise, in der ebenen Geometrie Aussagen, anhand derer sich einfach die Kongruenz von Dreiecken nachweisen lässt
 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Holding des kommunalen Versorgungs- und Verkehrsdienstleistungsunternehmens der Stadt Wuppertal
 Women who have sex with women, siehe Männer, die Sex mit Männern haben
 Swoop (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

WSW als Unterscheidungszeichen in Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Görlitz (für Weißwasser)

Abkürzung